SPLA steht für:
 Sudan People's Liberation Army, siehe Sudanesische Volksbefreiungsarmee
 Services Provider Licensing Agreement, ein Microsoft-Bezahlprogramm

Abkürzung